Bate ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bate (1927–2012), britischer Schauspieler
 Bridget Bate Tichenor (1917–1990), mexikanische Malerin des Surrealismus
 Charles Spence Bate (1819–1889), britischer Zoologe und Zahnarzt
 Dorothea Bate (1878–1951), britische Paläontologin und Zoologin
 George Bate (1608–1669), englischer Arzt
 Heinrich Bate von Mecheln (1246–nach 1310), Philosoph, Übersetzer und Astronom, siehe Heinrich von Mecheln
 Herbert Newell Bate (1871–1941), britischer anglikanischer Theologe  
 Jonathan Bate (* 1958), britischer Anglist, Philologe und Hochschullehrer
 Lauren Bate (* 1999), britische Bahnradsportlerin
 Richard Bate (* 1938), britischer Ruderer
 Shaun Bate (* 1984), deutscher DJ, Produzent und Labelbesitzer
 Stanley Bate (1911–1959), englischer Komponist
 Tyler Bate (* 1997), englischer Wrestler
 Walter Jackson Bate (1918–1999), amerikanischer Biograph
 William B. Bate (1826–1905), US-Senator, Gouverneur von Tennessee und General der Konföderierten Staaten von Amerika

BATE steht für
 einen Fußballverein in Weißrussland, siehe BATE Baryssau

Siehe auch
 Bathe
 Baté